Silesius („der Schlesier“) ist ein Beiname von:

 Angelus Silesius (eigentlich Johannes Scheffler)
 Georgius Logus Silesius; siehe Georg von Logau